Че́нто (; = сто) — термин итальянского происхождения.

 Ченто — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья с административным центром Феррара.
  — пригород Скопье (Северная Македония).
 Ченто, Фернандо (1883—1973) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Андонов-Ченто, Методия (1902—1957) — югославский и македонский политик, антифашист.

См. также 
 Производные слова: дученто (1200-е годы); треченто (1300-е годы); кватроченто (1400-е годы); чинквеченто (1500-е годы); сейченто (1600-е годы); сеттеченто (1700-е годы).
 Центон (значения)